Подлесцы — топоним:

Украина 
 Подлесцы — село,  Млиновский район,  Ровненская область
 Подлесцы — село,  Кременецкий район,  Тернопольская область
 Подлесцы — село,  Изяславский район,  Хмельницкая область